Roter Bau steht für folgende Bauten:

 Roter Bau (Biberach) in Biberach an der Riß, Baden-Württemberg
 Roter Bau der Propstei Johannesberg in Fulda, Hessen
 Roter Bau (Prälatenbau) in Holzkirchen, Bayern, siehe Kloster Holzkirchen #Klostergebäude
 Roter Bau (Schloss Monplaisir) in Niederwürzbach, Saarland, siehe Niederwürzbacher Schlösser #Monplaisir
 Roter Bau am Rathaus Würzburg (südlicher Eingang)
 Roter Bau, Bürgerspital in Würzburg, siehe Bürgerspital zum Heiligen Geist #Baugeschichte
 Roter Bau (Greiffenclau-Palais) in Würzburg (Theaterstraße 23), siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt#T